L'edizione 2014 della 3. divisjon ha visto le vittorie finali di Sprint-Jeløy.

Classifica finale

Gruppo 1

Fonte: 3. div Menn avd 01 - Østfold Fotballkrets

Gruppo 2

Fonte: 3. div Menn avd 02 - Oslo Fotballkrets

Gruppo 3

Fonte: 3. div Menn avd 03 - Indre Østland Fotballkrets

Gruppo 4

Fonte: 3. div Menn avd 04 - Buskerud Fotballkrets

Gruppo 5

Fonte: 3. div Menn avd 05 - Telemark Fotballkrets

Gruppo 6

Fonte: 3. div Menn avd 06 - Rogaland Fotballkrets

Gruppo 7

Fonte: 3. div Menn avd 07 - Hordaland Fotballkrets

Collegamenti esterni

Calcio nel 2014
Campionato norvegese di calcio